Laudenberg ist der Name folgender Orte:

 Laudenberg (Limbach), ein Ortsteil von Limbach (Baden), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Laudenberg (Kürten), ein Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Laudenberg ist der Name folgender Berge:
 Laudenberg (Spessart) (478 m), im Spessart bei Kleinkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern